Cessió (traspàs): tipus de traspàs de jugadors en què un club presta jugador a un altre club 
 Cessió de béns Abandonament voluntari de tots els béns a favor dels creditors en pagament d'un deute